

Церкви названі на честь св. Миколая, грецького єпископа, християнського святого, відомого як «Миколай Чудотворець».

Вінницька область 
 Церква Святого Миколая (Вербка)
 Микільська церква (Вінниця)
Свято-Миколаївська церква (Котюжани)

Волинська область 
 Свято-Миколаївська церква (Запілля)
 Свято-Миколаївська церква (Пульмо)
 Миколаївська церква (Володимир-Волинський)

Житомирська область 
 Церква святого Миколая Чудотворця, с. Ворсівка (ПЦУ)
 Св. Миколаївська церква (Межирічка), с. Межирічка (УПЦ МП)

Закарпатська область 
 Свято-Миколаївська церква (Чорноголова)
 Церква Святого Миколи Чудотворця (Ізки)

Запорізька область 
 Церква Святого Миколая

Івано-Франківська область 
 Церква Святого Миколая (Лучинці)
 Церква Святого Миколая (с.Озеряни Тлумацький район)

Київ 
 Церква Святого Миколая (Київ)
 Церква Святого Миколая на Аскольдовій могилі
 Церква Миколи Набережного
 Церква Миколи Доброго (збереглася дзвіниця)
 Храм святителя Миколая
 Церква Миколи Притиска

 Церква Миколи Чудотворця (на воді)
 Церква святого Миколи Йорданського та Йорданський Миколаївський жіночий монастир
 Церква святого Миколи Йорданського (не збереглася)
 Військовий Микільський собор (не зберігся)
 Малий Микільський собор (не зберігся)
 церква Св. Миколая (не збереглася)
 церква Св. Миколая (не збереглася)
 Каплиця Святого Миколая (не збереглася)

Київська область 
 Свято-Миколаївська церква (Васильків)
 Свято-Миколаївська церква (Синява)
 Миколаївська церква (Чайки)

Кіровоградська область 
 Свято-Миколаївська церква (Новомиргород)

Луганська область 
 Миколаївський собор (Луганськ)

Львівська область 
 Церква святого Миколая (Львів)
 Церква Святого Миколая (Шевченківський Гай)
 Церква святого Миколая (Белз)
 Церква Перенесення мощей святого Миколая (Борислав)
 церква Святого Миколая(Борятин)
 Церква Святого Миколая (Воля-Блажівська)
 Церква Св. Миколая (Глиняни)
 Церква Св. Миколи (Городок (Львівська область))
 Церква Св. Миколая (Золочів)
 Церква Св. Миколая (Кам'янка-Бузька)
 Церква Святого Миколая (Козьова)
 Церква святого Миколая — храм у Крехівському монастирі
 Церква Св. Миколая (Радехів)
 Церква Св. Миколая (стара) (Радехів)
 Церква Св. Миколая (Самбір)
 Церква Св. Миколая (Сокаль)
 Каплиця Св. Миколая (Сокаль)
 Церква святого Миколая (Стороневичі, Старосамбірський район)
 Церква перенесення мощей святого Миколая (Турка)
 Церква Святого Миколая (Турка)
 Церква Святого Миколая (Труханів)
 Церква Святого Миколая (Сприня)

Одеська область 
 Свято-Миколаївська церква (Кілія)
 Свято-Миколаївська церква (Роздільна)

Полтавська область 
 Свято-Миколаївська церква (Диканька)
 Миколаївська церква (Великі Будища)

Рівненська область 
 Церква Святого Миколая (Острог)

Сумська область 
 Миколаївська церква (Глухів)
 Миколаївська церква (Полошки)
 Миколаївська церква (Сваркове)
 Миколаївська церква (Есмань)
 Миколаївська церква (Сопич)
 Церква Миколи Козацького (Путивль)
 Собор Святого Миколая (Дружба)
 Свято-Миколаївська церква (Лебедин)
 Церква Миколи Чудотворця (Боброве)
 Свято-Миколаївська церква (Піщане)
 Свято-Миколаївська церква (Конотоп)

Тернопільська область 
 Церква святого Миколая (Андрушівка)
 Церква святого Миколая (Бережани)
 Церква святого Миколая (Бодаки)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Борсуки) — ПЦУ
 Церква святого Миколая, Бучач
 Церква святого Миколая (Велика Плавуча)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Великі Дедеркали) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Вовківці)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Галущинці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Гриньківці)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Гусятин) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Жолоби) — ПЦУ
 Церква перенесення мощей святого Миколая (Збручанське) — найдавніша у Тернопільській області
 Церква святого Миколая Чудотворця (Зелене) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Капустинці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Колиндяни) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Колиндяни) — УГКЦ
 Церква святого Миколая (Колодне)
 Церква святого Миколая (Лазарівка)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Нагоряни) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Надрічне)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Новоставці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Олексинці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Осівці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Печірна) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Підгайчики)
 Церква святого Миколая (Підгайці)
 Перенесення мощей святого Миколая Чудотворця (Плісняни)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Полівці) — ПЦУ
 Перенесення мощей святого Миколая Чудотворця (Поточани) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Росохач) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Сапогів) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Скала-Подільська) — УГКЦ
 Церква перенесення мощей святого Миколая (Слов'ятин)
 Церква святого Миколая (Староміщина) — УГКЦ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Стриганці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Струсів) — ПЦУ
 Церква перенесення мощей святого Миколая (Тернопіль) — УГКЦ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Терпилівка) — ПЦУ
 Церква перенесення мощей святого Миколая Чудотворця (Тудорів) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Чистопади)
 Церква святого Миколая Чудотворця (Шидлівці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая Чудотворця (Шишківці) — ПЦУ
 Церква святого Миколая (Теребовля) — УГКЦ
 Церква святого Миколая, Язловець — УГКЦ

Хмельницька область 
 Церква святого Миколая (Меджибіж)

Чернігівська область 
 Миколаївський кафедральний собор (Ніжин)
 Свято-Миколаївська церква (Борзна)
 Миколаївська церква (Ічня)
 Свято-Миколаївська церква (Козелець)
 Миколаївська церква (Новгород-Сіверський)
 Миколаївська церква (Прилуки)

Черкаська область 
 Свято-Миколаївський собор (Умань)

Церква святого Миколая (Брюссель)

Церква святого Миколая (Берлін)

Церква святого Миколая (Бодруджаль)

Свято-Миколаївська православна церква
 Українська Католицька Церква Святого Миколая

Церква Святого Миколая (Стамбул)

Церква святого Миколая (Глотово)
 Церква Святого Миколая (Нахичевань-на-Дону)

Свято-Микільська православна церква (Котка).

Церква, названа на честь Миколая (Касаткіна), російського єпископа.
 Миколаївський собор (Токіо)

Див. також 
 Собор святого Миколая Чудотворця
 Костел святого Миколая
 Свято-Миколаївський монастир
 Храм святителя Миколая (Крим)